Georges Zvunka (1937) – allenatore di calcio ed ex calciatore francese, di origine romena
 Jules Zvunka (1941) – allenatore di calcio ed ex calciatore francese, di origine romena
 Victor Zvunka (1951) – allenatore di calcio ed ex calciatore francese, di origine romena